Luray ist der Name einer französischen Gemeinde:

in Frankreich:
 Luray im Département Eure-et-Loir

Luray ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Luray (Indiana)
 Luray (Iowa)
 Luray (Kansas)
 Luray (Missouri)
 Luray (Ohio)
 Luray (South Carolina)
 Luray (Tennessee)
 Luray (Virginia)
 Luray Caverns (Höhle in der Nähe von Luray, Virginia)
 Luray Township (Kansas)